Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2013 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 'Serena Williams (prvakinja)
 Viktorija Azarenka (finale)
 Agnieszka Radwańska (četrti krog)
 Sara Errani (drugi krog)
 Li Na (polfinale)
 Caroline Wozniacki (tretji krog)
 Petra Kvitová (tretji krog)
 Angelique Kerber (četrti krog)
 Jelena Janković (četrti krog)
 Roberta Vinci (četrtfinale)
 Samantha Stosur (prvi krog)
 Kirsten Flipkens (prvi krog)
 Ana Ivanović (četrti krog)
 Marija Kirilenko (tretji krog)
 Sloane Stephens (četrti krog)
 Sabine Lisicki (tretji krog)

 Dominika Cibulková (prvi krog)
 Carla Suárez Navarro (četrtfinale)
 Sorana Cîrstea (drugi krog)
 Nadja Petrova (prvi krog)
 Simona Halep (četrti krog)
 Jelena Vesnina (drugi krog)
 Jamie Hampton (tretji krog)
 Jekaterina Makarova (četrtfinale)
 Kaia Kanepi (tretji krog)
 Alizé Cornet (tretji krog)
 Svetlana Kuznecova (tretji krog)
 Mona Barthel (drugi krog)
 Magdaléna Rybáriková (prvi krog)
 Laura Robson (tretji krog)
 Klára Zakopalová (prvi krog)
 Anastazija Pavljučenkova (tretji krog)

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Ženske posamično
2013